Dorze bezeichnet
 Dorze (Volk), eine ethnische Gruppe in Äthiopien
 Dorze (Sprache), eine Sprache in Äthiopien.